Ankyrodilus legaeus är en ringmaskart som beskrevs av Holt 1965. Ankyrodilus legaeus ingår i släktet Ankyrodilus och familjen kräftmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kräftmaskar
legaeus